Die WTT Contender Budapest 2021 waren das dritte Turnier der WTT Series 2021 im Tischtennis. Sie fanden vom 15. bis 20. August 2021 im ungarischen Budapest statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Contender Budapest 2021 auf der Website der ITTF (abgerufen am 16. August 2021)
 Offizielle Website (abgerufen am 16. August 2021)

Sportveranstaltung in Budapest
Tischtenniswettbewerb in Ungarn
Tischtennisveranstaltung 2021